Sela – termin biblijny używany w Księdze Psalmów
 Sela – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kalinovik
 Sela – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Sisak
 Sela – wieś w Czarnogórze, w gminie Bijelo Polje
 Sela – wieś w Czarnogórze, w gminie Kolašin

 Sela – wieś w Słowenii, w gminie Osilnica
 Sela – wieś w Słowenii, w gminie Podčetrtek
 Sela – wieś w Słowenii
 Sela – wieś w Słowenii, w gminie Šmarješke Toplice
 Sela – wieś w Słowenii, w gminie Videm

 SELA (Latynoamerykański System Gospodarczy) – organizacja wspierająca współpracę gospodarczą i społeczną krajów Ameryki Południowej i Środkowej.